Список событий в авиации в 1893 году:

События

Без точных дат 

 Первая попытка полёта самолёта Phillips multiplane No.1.

Персоны

Родились 
 4 октября — Стасис Гиренас, литовский лётчик, национальный герой.
 6 октября — Бабушкин, Михаил Сергеевич, советский полярный лётчик, Герой Советского Союза (27 июня 1937).

См. также

Примечания